Krf, grčki otok u Jonskom moru
 Krf (grad), najveći grad na otoku Krfu
 Krf (prefektura)